Грабцево — топоним в России:

Населённые пункты 
 Грабцево — посёлок в составе города Калуга Калужской области.
 Грабцево — село в Ферзиковском районе Калужской области.

Другое 
 Грабцево — аэропорт города Калуга.